Rojas (achternaam), een veel voorkomende Spaanstalige achternaam

Personen
Darío Rojas, een Boliviaans voetballer
Gustavo Rojas Pinilla, een president van Colombia
José Joaquín Rojas, een Spaans wielrenner
Manuel Rojas, een Chileens voetballer 
Óscar Rojas, een Chileens voetballer 
Roberto Rojas, een Chileens voetballer
Silvio Rojas, een Boliviaans voetballer
Simon de Rojas, een Spaans priester die in 1988 heilig werd verklaard

Geografie
Rojas (Buenos Aires), een plaats in Argentinië
Rojas (partido), een partido in Argentinië
Rojas (Burgos), een plaats in Spanje
Rojas (Venezuela), een plaats in Venezuela